El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 1997 fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1997. Tuvo lugar en el fin de semana del 18 al 20 de abril de 1997 en el Circuito de Suzuka, situado en Suzuka, Prefectura de Mie, Japón. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Àlex Crivillé y Tadayuki Okada. Daijirō Katō ganó la prueba de 250cc, por delante de Tohru Ukawa y Tetsuya Harada. La carrera de 125cc fue ganada por Noboru Ueda, Kazuto Sakata fue segundo y Hideyuki Nakajoh tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: Tadayuki Okada, 2:07.952
 Vuelta Rápida: Mick Doohan, 2:07.782

Resultados 250cc 

 Pole Position: Tetsuya Harada, 2:09.541
 Vuelta Rápida: Tetsuya Harada, 2:10.253

Resultados 125cc 

 Pole Position: Noboru Ueda, 2:16.879
 Vuelta Rápida: Masaki Tokudome, 2:17.462

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 4 de junio de 2017.

Gran Premio de Japón de Motociclismo
Japón
Japón en 1997